Boggs Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Boggs Island (Montana)
 Boggs Island (Ohio)
 Boggs Island (West Virginia)